Assedio di Maastricht (1579), nel corso della guerra degli ottant'anni
 Assedio di Maastricht (1632), nel corso della guerra degli ottant'anni
 Assedio di Maastricht (1673), nel corso della guerra d'Olanda
 Assedio di Maastricht (1676), nel corso della guerra d'Olanda
 Assedio di Maastricht (1748), nel corso della guerra di successione austriaca
 Assedio di Maastricht (1793), nel corso della guerra della Prima coalizione
 Assedio di Maastricht (1794), nel corso della guerra della Prima coalizione